Barrio Alberdi puede hacer referencia a:

 Barrio Alberdi de la Ciudad de Córdoba, Argentina;
 Barrio Alberdi de la Ciudad de Rosario, Argentina.